Údolí smrti může být:

 Údolí smrti – (Death Valley) je údolí v Kalifornii v USA. 
 Údolí smrti (Nida) – (Mirties slėnis) je pouštní údolí v Nidě, Neringa, Klaipėdský kraj, Litva.
 Údolí smrti (Slovensko) – je údolí potoka Kapišovka, kde probíhaly boje 2. světové války, okres Svidník, Prešovský kraj, Slovensko.
Podobné významy:
 Údolí stínu smrti (Roger Fenton) – (Valley of the Shadow of Death) je jedna z nejznámějších válečných fotografií Rogera Fentona z r. 1855 z Krymské války.
 V údolí smrti – (V údolí Elah nebo In the Valley of Elah) je americký film z roku 2007.
 Vinnetou a Old Shatterhand v Údolí smrti – (Winnetou und Shatterhand im Tal der Toten) film podle mayovek z roku 1968.